Mandina peut désigner :

 Mandina Manjaque ou Mandina Mancagne, deux villages du Sénégal, situés dans le département de Ziguinchor en Casamance.